Bilbau - um município da Espanha.
Bilbao (Metro de Madrid) - uma estação do Metro de Madrid.

Desambiguação